Артече () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Артече, Хосе Луис (1930—2016) — испанский футболист, выступавший на позиции нападающего.
 Артече, Хуан Карлос (1957—2010) — испанский футболист, наиболее известный по выступлениям за мадридский «Атлетико».